Fitzmorris ist der Familienname folgender Personen:

 Al Fitzmorris (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Audriana Fitzmorris (* 1997), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Jimmy Fitzmorris (1921–2021), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Fitzmaurice